Лас-Валерас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 113,04 км². Население — 1 671 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web sobre Valeria.
 Ayuntamiento de Valera de Abajo.

Муниципалитеты Куэнки